Cruz de Piedra puede referirse a:

Cruz de Piedra, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
Cruz de Piedra, localidad de la provincia de San Luis, Argentina;
Cruz de Piedra, localidad del estado de Sonora, México;
Cruz de Piedra, localidad de Cuba.

 Cruz de término
 Crucero (monumento)